Skabelka () ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksej Skabelka (* 1992), weißrussischer Eishockeyspieler
 Andrej Skabelka (* 1971), weißrussischer Eishockeyspieler